Pinos bezeichnet:

 Pinos (Zacatecas), Ort in Mexiko
 Pinos (León), Ort in Spanien
 Pinós, Ort in Katalonien, Spanien
 Municipio Pinos, Verwaltungseinheit in Mexiko

Pinos, Piňos oder Pinós ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Piňos (1925–2008), tschechischer Komponist und Musikpädagoge
 Andrea Pinos  (* 1985), italienischer Radrennfahrer
 Carme Pinós (* 1954), spanische Architektin, Stadtplanerin und Hochschullehrerin
 Josep Pinós i Comes (1867–1916), katalanischer Maler

Siehe auch:
 Los Pinos